Niemcy:
 Düsseldorf-Benrath – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Benrath – przystanek kolejowy w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Benrath